Aron (zm. 1059) – biskup krakowski, arcybiskup, pierwszy opat benedyktynów tynieckich
 Aron (talmudysta) (1750–1806) – uczony talmudysta
 Raymond Aron (1905–1983) – francuski socjolog
 Aron – miejscowość i gmina we Francji
 Aron – Pokémon
 Aron – imię męskie
 Aron – roślina z rodziny obrazkowatych
 Aron – rzeka we Francji

Zobacz też 

 Aron ha-kodesz – nazwa szafy ołtarzowej, w której przechowywane są zwoje tory w synagogach
 Petru Aaron (Aron) – biskup unicki